Vitan (Ormož), plaats in de Sloveense gemeente Ormož
 Vitan (Boekarest), wijk in de Roemeense hoofdstad Boekarest
 Vitån, rivier in Zweden